Das Engie Open de Seine-et-Marne 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Croissy-Beaubourg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 26. bis 30. März 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Croissy-Beaubourg